Верхнелужицкий алфавит — алфавит верхнелужицкого языка.

В современном алфавите буква ć находится после č. После Второй мировой войны до 2005 года буква ć располагалась после буквы t.

В словаре «Serbsko-němski słownik» Юрия Краля, который издавался в 1927 – 1931 годах, показан иной вариант алфавита с неиспользуемыми в настоящее время буквами  b́, kh, ḿ, ṕ, ŕ , ẃ:

a, b, b́, c, č, d, dź, e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, kh, ł, l, m, ḿ, n, ń, o, ó, p, ṕ, r, ŕ, ř, s, š, t, ć, u, v, w, ẃ, x, y, z, ž

Примечание: Буквы, отмеченные красным цветом, встречаются только в заимствованиях из других языков.

Литература 
 
 Słownik Hornjoserbsko-němski, ISBN 3-7420-0419-0, Bautzen 1990, str. 7
 Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, Obersorbisch-Deutsches Wörterbuch, 205, ISBN 3-7420-1920-1, str. 13
 Jurij Kral: Serbsko-němski słownik, ISBN 3-7420-0313-5, 2. nakład 2003, str. XIV

Алфавиты на основе латинского
Лужицкие языки